The Better Half – film del 1918 diretto da John S. Robertson
The Better Half – cortometraggio del 2009 diretto da Rebecca Rodriguez 
The Better Half – cortometraggio del 2011 diretto da Zoltan Csirko